Erlewein ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Erlewein (* 1928), deutscher Gewerkschafter, Politiker (SPD), MdL und Multifunktionär
 Matthias Erlewein (* 1961), deutscher Jazzmusiker